

Блекстоун — місто, штат Массачусетс
 Блекстоун — місто, штат Вірджинія